Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności handlowe i menedżerskie uczniów. Olimpiada jest organizowana przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. zwłaszcza o kierunkach technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności handlowych i menedżerskich,
 zwiększanie skuteczności dostosowywania programów nauczania do współczesnych wymagań obowiązujących przy organizacji firm handlowych i usługowych,
 podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji i technik rachunkowości,
 promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności menedżerskie,
 kształcenie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce.

Etapy 
Olimpiada jest trójstopniowa:
 I etap – szkolny,
 II etap – okręgowy,
 III etap – finał.

W olimpiadzie (w I etapie) mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie średnich szkół zawodowych dla młodzieży, zwłaszcza kształcących w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. W etapie II i III biorą uczniowie którzy osiągnęli odpowiednio wysokie wyniki w poprzednich etapach. Laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Handel
Handlowo-Menedżerskich
Zarządzanie